Nederland
 Raadhuisplein (Aalsmeer)
 Raadhuisplein (Abcoude)
 Raadhuisplein (Alblasserdam)
 Raadhuisplein (Apeldoorn)
 Raadhuisplein (Arcen)
 Raadhuisplein (Barneveld)
 Raadhuisplein (Berlicum)
 Raadhuisplein (Chaam)
 Raadhuisplein (Dinteloord)
 Raadhuisplein (Drachten)
 Raadhuisplein (Emmen)
 Raadhuisplein (Franeker)
 Raadhuisplein (Haarlem)
 Raadhuisplein (Heemstede)
 Raadhuisplein (Heerlen)
 Raadhuisplein (Hoofddorp)
 Raadhuisplein (Hoogeveen)
 Raadhuisplein (Leeuwarden)
 Raadhuisplein (Leidschendam)
 Raadhuisplein (Liempde)
 Raadhuisplein (Losser)
 Raadhuisplein (Maastricht)
 Raadhuisplein (Mook)
 Raadhuisplein (Nistelrode)
 Raadhuisplein (Panningen)
 Raadhuisplein (Pijnacker)
 Raadhuisplein (Vrijhoeve-Capelle)
 Raadhuisplein (Waalwijk)
 Raadhuisplein (Woudrichem)
 Oude Raadhuisplein (Huizen)
 Oude Raadhuisplein (Kampen)

Elders
 Rådhuspladsen - Kopenhagen, Denemarken
 Raadhuisplein (Tallinn) - Tallinn, Estland